Зубочистка — многозначное слово:

 Зубочистка — заострённая палочка для удаления остатков пищи, застрявших между зубами.

Населённые пункты:
 Зубочистка Первая — село Зубочистенского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области.
 Зубочистка Вторая — село Зубочистенского Второго сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области.

Кроме того:
 Арканзасская зубочистка () — собирательное название особого вида больших боевых ножей США.

В культуре:
 Чарли Зубочистка — гангстер, персонаж фильма «В джазе только девушки» (1959 год).
 «Джонни-зубочистка» — фильм итальянского режиссёра Роберто Бениньи (1991 год).
 «Петр зубочистка» — фильм режиссёра Клаудио Fragasso 1992 года — пародия на фильм «Джонни-зубочистка» 1991 года.
 Зубочистка — персонаж американского фильма «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале» (1996 год).
 Зубочистка — персонаж российского фильма «Во сне и наяву» (2006 год).